Kamčatka může znamenat:

 Kamčatka (řeka) – řeka na jihozápadě poloostrova Kamčatka v Kamčatském kraji v Rusku, přítok Tichého oceánu
 Kamčatka – poloostrov na východě Ruska, omývaný Tichým oceánem

 Kamčatský kraj
 Kamčatská oblast

Externí odkazy